Алексе́евское — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Самолуковской волости.

Расположена в 12 км к югу от райцентра Локня на автодороге на Великие Луки ().

Южнее, у деревни Голенищево, находится Никольская церковь, в которой венчался полководец Михаил Илларионович Кутузов.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 117 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Алексеевской волости.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района